Факторна модель (техніка)
 Факторна модель соціального процесу